Célia Agostinho Lins de Sales (Ipojuca, 20 de agosto de 1964) é uma política brasileira. Teve sua vida dedicada à família e à política. Atualmente, exerce o primeiro mandato de prefeita na cidade do Ipojuca pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB em Pernambuco.

Biografia 
Natural de Ipojuca, a filha de Jayme Agostinho Lins e Maria José Lins é uma dos 10 descendentes do casal. Na infância e adolescência estudou nas escolas Escola Domingos Albuquerque e no Colégio Aderbal Jurema, no centro da cidade. Teve a primeira referência da política no pai, Jayme Lins, ex-prefeito e ex-vereador da mesma cidade. Ainda criança conheceu Romero Sales, com quem está casada há 35 anos e tem dois filhos, entre eles o deputado estadual Romero Sales Filho, e três netos. Acompanhou o marido por cinco mandatos como vereador ipojucano, tornando-se uma referência na política local. Disputou sua primeira eleição em abril de 2017, num pleito suplementar, sendo a primeira mulher eleita para o cargo de prefeita da cidade, com 31.010 votos (55,20%).

Carreira política 
Tomou posse no dia 2 de maio de 2017, iniciando um mandato que tinha como objetivo a recuperação dos equipamentos públicos e da economia da cidade. A administração de Célia vem se destacando pelo trabalho em áreas fins, como educação e saúde, reconstruindo as redes públicas. Reduziu em mais de 50% a criminalidade da região, que era um dos maiores problemas do Ipojuca. Foi a primeira prefeita do Nordeste a lançar um plano de recuperação econômica pós-pandemia, que prevê investimentos de mais de R$ 118 milhões, com a geração de 10 mil empregos para a cidade.

Ligações externas 
Instagram https://www.instagram.com/prefeitaceliasales/
 Facebook https://www.facebook.com/prefeitaceliasales

Prefeitos de Ipojuca
Naturais de Ipojuca
Membros do Partido Trabalhista Brasileiro